Заводська міська громада — громада у Полтавській області
 Заводська селищна громада — громада у Тернопільській області